José de Anchieta, gesuita spagnolo, noto come lApostolo de Brasile.
 Anchieta, comune dello stato dell'Espírito Santo in Brasile.
 Anchieta, comune dello stato di Santa Catarina in Brasile.
 Anchieta, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.